Girvan steht für:

 Girvan (Schottland), eine Stadt in Schottland
 Girvan (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Girvan

Girvan ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Girvan († 2010), britischer Rallyefahrer
 Nathan Girvan (* 2002), schottischer Dartspieler